Le terme « Goro » peut désigner :
 un goro,  pain sucré traditionnel norvégien ;
 Goro, tribu dans le sud de la Nouvelle-Calédonie ;
 Goro, personnage fictif de jeu vidéo de la série Mortal Kombat.

 Goro, arrondissement de la commune béninoise de Tchaourou.

 Goro, localité dans la zone Bale de la région Oromia ;
 Goro, localité dans la zone Debub Mirab Shewa de la région Oromia ;
 Goro, woreda (district) dans la zone Bale de la région Oromia ;
 Goro, woreda dans la zone Debub Mirab Shewa de la région Oromia ;
 Goro, ancien woreda dans la zone Gurage de la région des nations, nationalités et peuples du Sud, limitrophe du précédent.

 Goro, commune italienne de la province de Ferrare dans la région Émilie-Romagne.